Политцер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Политцер, Адам (1835—1920) — австрийский врач.
 Политцер, Жорж (1903—1942) — французский психолог и философ.
 Политцер, Май (1905—1943) — французская коммунистка, участница французского движения Сопротивления.
 Политцер, Рожа (1905—1977) — венгерский математик и логик.
 Политцер, Хью Дэвид (род. 1949) — американский физик-теоретик.

См. также 
 Поллицер, Адольф